Футбольная лига Англии в сезоне 1935/36 — 44-й сезон Футбольной лиги Англии. Чемпионом Англии по итогам сезона в шестой раз в своей истории стал «Сандерленд». Второй дивизион выиграл «Манчестер Юнайтед», Третий северный дивизион — «Честерфилд», Третий южный дивизион — «Ковентри Сити».

Первый дивизион

Результаты матчей

Второй дивизион

Результаты матчей

Третий северный дивизион

Результаты матчей

Третий южный дивизион

Результаты матчей

Ссылки 
 Футбольная лига 1935/36 на RSSSF.com 

1935
Футбол в Англии в сезоне 1935/1936
Английский чемпионат
Английский чемпионат